The Mist – personaggio DC Comics
 La nebbia (The Mist) – romanzo di Stephen King del 1985
 The Mist – film del 2007 diretto da Frank Darabont
 La nebbia (The Mist) – serie televisiva del 2017